Забит ( [дабит] — «Охраняющий», «Офицер») — имя арабского происхождения, происходит от глагола «дбт» — «держать». Встречается в неарабских странах, по персидской традиции буква дад читается как «з».

 Забит Самедов.
 Ризванов, Забит Ризванович.
 Магомедшарипов, Забит Ахмедович.
 Забитов, Саид Магомедович (1953 г.р.) — российский дипломат.

Литература 
  

арабские имена